Остриё копья

 Остриё копья () — игровой фильм в жанре документальной драмы режиссёра Джима Хэнона (США, 2006).
 Остриё копья () — военные планы Франции и Великобритании 1940-х годов, предусматривающие нанесение ударов по СССР.

См. также 
 Гигантское копьё (операция)